Подолы — название населённых пунктов.

Россия 
 Подолы — деревня в Рузском городском округе Московской области.
 Подолы — деревня в Максатихинском районе Тверской области.
 Подолы — деревня в Торжокском районе Тверской области.

Украина 
 Подолы — село в Середино-Будском районе Сумской области.
 Подолы — село в Купянском районе Харьковской области.